Die Saudi-Dynastie (, dt.: ‚Nachkommen von Saʿūd‘) ist eine seit etwa 1735 existierende arabische Dynastie auf der Arabischen Halbinsel. Seit 1932 sind die Saud die Herrscherdynastie des Königreiches Saudi-Arabien. Nach Schätzungen von 2005 bzw. 2010/2011 entstammen ihr etwa 5000 bis 7000 lebende Prinzen, die alle großzügig staatlich alimentiert werden.

Geschichte 

Die Ursprünge der Saud-Dynastie lassen sich bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. 1446 wurde der aus der ostarabischen Oase Katif stammende Mani al-Muraidi im Nadschd mit zwei Dörfern belehnt und gründete Diriyya nordwestlich von Riad. Schon um 1500 wurde der Wadi Hanifa kontrolliert und regierten die Sauds eines der bedeutendsten Fürstentümer in Zentralarabien. Allerdings gab es andauernde Machtkämpfe innerhalb des Clans, die erst nach 1735 unter Muhammad ibn Saud beigelegt werden konnten.

Muhammad ibn Saud (reg. 1735–1765) schloss 1744 in Diriyya (heute ein Vorort von Riad) ein Bündnis mit Muhammad ibn ʿAbd al-Wahhāb, dem Begründer der Wahhabiten. Ibn Saud versprach in seinem künftigen Reich die wahhabitische Interpretation von Koran und Sunna als alleingültige durchzusetzen, ibn Abd al-Wahhab hingegen sicherte zu, den Herrschaftsanspruch des saudischen Herrschers religiös zu legitimieren. Durch diese bis heute bestehende Verbindung der Verbreitung des für die Wahhabiten wahren Islams und der Machtinteressen der Saud-Familie begann die Vereinigung des Nadschd mit der Unterwerfung der Beduinenstämme. Bald nach der Vereinigung der Stämme begannen Feldzüge gegen die Randgebiete der arabischen Halbinsel. Als aber 1803 Mekka und Medina unterworfen wurden, beauftragte der osmanische Sultan, Mahmud II., Muhammad Ali Pascha mit der Vertreibung der Wahhabiten. Daraufhin kam es zum osmanisch-saudischen Krieg, in dem die Saudis vernichtend geschlagen wurden.

Allerdings begann schon Turki Al Saud (1820–1834) mit der Reorganisation des Reiches in Arabien. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verstärkten sich aber die Familienfehden, sodass die Sauds 1884 durch den Stamm der Schammar unter Muhammad ibn Raschid (1869–1897) gestürzt und nach Kuwait ins Exil vertrieben wurden. In den folgenden Jahren war nun Ha'il im nördlichen Arabien das Zentrum der Wahhabiten.

1902 eroberte Abd al-Aziz ibn Saud (1880–1953) Riad und den Nadschd zurück. Nach der Anerkennung der Saudis durch das Vereinigte Königreich (1915) konnte er nach dem Ersten Weltkrieg die Vereinigung der Beduinen im zentralen Arabien abschließen. So wurden die Schammar 1921 unterworfen, 1924 Hussein ibn Ali im Hedschas besiegt und Mekka sowie Medina besetzt.

Königreich Saudi-Arabien 

Am 23. September 1932 wurde das Königreich Saudi-Arabien proklamiert. Mit der Entdeckung großer Erdöl­vorkommen 1938 begann eine schnelle wirtschaftliche Entwicklung des Landes.

Nachfolger Saud ibn Abd al-Aziz (1953–1964) überließ die Regierung weitgehend seinem Bruder Faisal ibn Abd al-Aziz (1964–1975). In den 1960er Jahren kam es zu verstärkten Spannungen zwischen dem konservativen Saudi-Arabien und dem republikanischen Ägypten unter Gamal Abdel Nasser. Im jemenitischen Bürgerkrieg (1962–1967) unterstützten sie gegnerische Seiten: Saudi-Arabien die Royalisten, Ägypten die Republikaner.

1960 wurde mit dem Iran, Irak, Kuwait und Venezuela die Organisation erdölexportierender Länder gegründet, um die Stabilität des Ölpreises zu sichern. Als 1973 diese Organisation den Ölpreis anhob, führte dies zur Ölkrise und zu erheblichen wirtschaftlichen Problemen der westlichen Industrieländer. Nach der Ermordung von Faisal wurde Chalid ibn Abd al-Aziz König (1975–1982), wobei die Regierung aber von Fahd ibn Abd al-Aziz (1982–2005) geführt wurde. Unter ihm wurden 1977 die Erdöl- und Erdgas­firmen in Saudi-Arabien verstaatlicht.

Durch den Zweiten Golfkrieg, bei dem amerikanische und andere westliche Truppen auf saudischem Territorium stationiert wurden, geriet die Dynastie der Saud Anfang der 1990er Jahre in eine schwere Legitimitätskrise. Viele islamische Gruppen in Saudi-Arabien und im Ausland, die sich an dem Dschihad in Afghanistan beteiligt hatten, sahen dies als eine Besetzung islamischen Bodens durch „Truppen der Ungläubigen“ und protestieren gegen die saudischen Herrscher, die diese Besetzung erlaubten. Im Mai 1993 gründeten die beiden saudischen Intellektuellen Muhammad al-Masʿarī und Saʿd al-Faqīh das „Komitee zur Verteidigung der legitimen Rechte“ (Laǧnat ad-Difāʿ ʿan il-Ḥuqūq aš-Šarʿīya) und kritisierten in Kommuniques das Haus Saud als „korrupt“ und „unislamisch“.

Liste der Herrscher aus der Dynastie der Saud

Imame 
 Muhammad ibn Saud (1744–1765)
 Abd al-Aziz ibn Muhammad (1765–1803)
 Saud I. ibn Abd al-Aziz (1803–1814)
 Abdallah I. ibn Saud (1814–1818)
 Turki Al Saud (1820–1834)
 Faisal ibn Turki Al Saud (1834–1838, 1843–1865)
 Chalid ibn Saud (1838–1841)
 Abdallah II. ibn Thunayyan (1841–1843)
 Abdallah III. ibn Faisal (1865–1871, 1873–1884, 1887–1889)
 Saud II. ibn Faisal (1871–1873)
 Abdul Rahman ibn Abdallah (1889–1891, 1902–1928)

Könige 

 Abd al-Aziz ibn Saud (1902–1921 Emir von Nadschd, 1921–1927 Sultan von Nadschd, 1926–1927 König des Hedschas, 1927–1932 König von Hedschas und Nadschd, 1932–1953 König von Saudi-Arabien)
 Saud ibn Abd al-Aziz (1953–1964)
 Faisal ibn Abd al-Aziz (1964–1975)
 Chalid ibn Abd al-Aziz (1975–1982)
 Fahd ibn Abd al-Aziz (1982–2005)
 Abdullah ibn Abd al-Aziz (2005–2015)
 Salman ibn Abd al-Aziz (seit 2015)

Bedeutende lebende Angehörige der Dynastie 
 Ahmed ibn Abd al-Aziz (* 1940), Politiker
 Turki ibn Faisal (* 1945), Politiker
 Muqrin ibn Abd al-Aziz (* 1945), ehemaliger Kronprinz
 Chalid ibn Sultan (* 1949), Politiker
 Bandar ibn Sultan (* 1949), Generalsekretär des nationalen Sicherheitsrates
 Muhammad ibn Fahd (* 1950), Politiker
 al-Walid ibn Talal (* 1955), Geschäftsmann
 Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (* 1956), Raumfahrer
 Mohammed ibn Naif (* 1959), Innenminister und stellvertretender Premierminister
 Reema bint Bandar Al Saud (* 1975), saudi-arabische Botschafterin in den Vereinigten Staaten
 Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud (* 1977), saudischer Diplomat und Geschäftsmann
 Mohammed bin Salman (* 1985), Kronprinz, Verteidigungsminister und Zweiter stellvertretender Premierminister

Literatur 
 Jörg-Dieter Brandes: … mit Säbel und Koran, Saudi-Arabien oder der Aufstieg der Königsfamilie Saud und der Wahabiten. Thorbecke, Stuttgart 1999, ISBN 3-7995-0094-4.
 David Holden, Richard Johns: Die Dynastie der Sauds. Wüstenkrieger und Weltfinanzierer. Deutsch von Brigitte Stein. Econ-Verlag, Düsseldorf u. a. 1981, ISBN 3-430-14767-0.

Einzelnachweise 

 
Dynastie
Arabische Geschichte